Раба — многозначное слово.
 Раба́ — синоним к слову «рабыня».

Топонимы 
 Раба — посёлок в Австрии.
 Ра́ба — река в Австрии и Венгрии, приток Дуная.
 Раба-Выжна (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше.
 Раба-ле-Труа-Сеньёр — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.

Персоналии 
 Раба, Йост (1900—2000) — немецкий скрипач.
 Раба, Инге (1923—2022) — его жена, немецкая виолончелистка.
 Раба, Хуан Пабло (род. 1977) — колумбийский и венесуэльский актёр, снимавшийся во многих сериалах.

Другое 
 Раба — фильм по повести Михаила Манвеляна.

См. также 
 Раба любви — советский художественный фильм Никиты Михалкова.
 Раба придверница — безымянный персонаж Нового Завета.
 Raba холдинг
 Раб (значения)
 Рабба